Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1996-1997 è stato il sesto organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della Sicilia.

Il , fallito dopo la stagione 1994-1995, rileva il titolo del Marcozzi, proveniente dalla Promozione.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Mazara promosso nel CND 1997-1998.
      Folgore Castelvetrano ammesso ai play-off nazionali.
      Gangi, Villafrati e Pro Nissa retrocessi in Promozione 1997-1998.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Vittoria promosso nel CND 1997-1998.
      Siracusa ammesso ai play-off nazionali.
      Modica, Catenanuova ed Enna retrocessi in Promozione 1997-1998.

Note

Voci correlate 
Coppa Italia Dilettanti Sicilia 1996-1997

Sicilia